La route nationale 167 peut désigner :

 Route nationale 167 en France
 Route nationale 167 en Norvège

Voir aussi